Le mot pastoral peut faire référence à :
 pastoralisme ;
 pasteur
 pasteur protestant.